Гаплогруппа I4 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 I4a
 I4a1
 I4a2
 I4a3
 I4a4
 I4a5
 I4a6
 I4a7
 I4a8
 I4b
 I4b1
 I4b2

Палеогенетика

Железный век 
Урарту
 Неркин Навер (Верин Навер) — Арагацотнская область, Армения — 700–500 BC.
 arm48 | MF362728.1 — 131; bur-1; middle layer, ind-1 — I4
 arm49 | MF362729.1 — 132; bur-1; middle layer, ind-2 — I4

Примечания

Публикации

Ссылки

См. также 

Гаплогруппа I4 (мтДНК)